Världsmästerskapet i futsal 2012 (officiellt FIFA Futsal World Cup Thailand 2012) var en futsalturnering som spelades i Thailand 1–18 november 2012. Turneringen var den sjunde upplagan av VM i futsal, och tredje upplagan som spelades i asien.

24 lag från 6 federationer deltog i turneringen, som spelades i två omgångar; inledande gruppspel som kval till utslagsspel.

De regerande världsmästarna Brasilien vann finalen som de spelade mot Spanien – samma lag som möttes i finalen fyra år tidigare. I matchen om tredjepris vann Italien mot VM-debutanten Colombia.

Kvalificerade länder 

24 lag kvalificerade sig turneringen. Thailand var direktkvalificerad som arrangör av mästerskapet. Samtliga lag till mästerskapet var klara den 8 juli 2012.

Detta var första VM-turneringen som Colombia, Kuwait, Marocko, Mexiko, Panama, Serbien och Thailand deltog i.

Spelorter och arenor 

Matcherna är planerade att spelas i två städer, Bangkok och Nakhon Ratchasima. Fyra arenor var planerade att användas under turneringen. Bangkok Futsal Arena var från början tänkt att användas under turneringen. På grund av förseningar och för att ej ha kommit upp till säkerhetskraven spelades inga matchen på den nybyggda arenan, speciellt framtagen till detta mästerskap.

Biljetter 

Matchbiljetterna delades upp i tre kategorier med olika prisklasser:

  Kategori 1 : biljetter med arenans bästa säten, dvs de sittplatser närmast planen.
  Kategori 2 : biljetter med säten bakom kategori 1-biljetternas säten.
  Kategori 3 : biljetter med säten bakom kategori 2-biljetternas säten. Dessa säten är placerade längst ifrån planen.

Priserna är märkta i Thailändska baht (THB).

Domarstab 

Följande domare ska döma matcherna under mästerskapet.

AFC(Asien)
  Nurdin Bukuev ()
  Mohamad Chami ()
  Scott Kidson ()
  Kim Jang-Kwan ()
  Naoki Miyatani ()
  Shukhrat Pulatov ()
  Alireza Sohrabi ()
  Zhang Youze ()
  Kaveepol Kamawitee (R) ()

CAF(Afrika)
  Saheed Ayeni ()
  Said Kadara ()
  Jose Katemo ()
  Eduardo Mahumane ()

CONCACAF(Nord- och Centralamerika)
  Wenceslaos Aguilar ()
  Sergio Cabrera ()
  Alexander Cline ()
  Carlos González ()
  Geovanny Lopez ()
  Fransisco Rivera ()

CONMEBOL(Sydamerika)
  Sandro Brechane ()
  Oswaldo Gómez ()
  Jaime Jativa ()
  Renata Leite ()
  Daniel Rodríguez ()
  Héctor Rojas ()
  Joel Ruíz ()
  Dario Santamaria ()

OFC(Oceanien)
  Amitesh Behari ()
  Rex Kamusu ()

Uefa(Europa)
  Marc Birkett ()
  Eduardo Fernandes ()
  Fernando Gutiérrez ()
  Karel Henych ()
  Danijel Janošević ()
  Gábor Kovács ()
  Pascal Lemal ()
  Francesco Massini ()
  Ivan Shabanov ()
  Borut Sivic ()

Spelartrupper 

Lagen fick ta med en trupp på maximalt 14 spelare. Minst två spelare skulle vara målvakter.

Gruppspel 
Lagen delades upp i sex grupper med fyra lag i varje grupp. Följande kriterier användes för att avgöra lagens placering i gruppspelet:

 Flest antal poäng
 Målskillnad
 Flest antal gjorda mål

Om två eller flera lag är lika utifrån ovanstående tre kriterier avgörs rangordningen enligt följande:

 Flest antal poäng i matcherna mellan de berörda lagen
 Målskillnad i matcherna mellan de berörda lagen
 Flest antal gjorda mål i matcherna mellan de berörda lagen
 Lottdragning av Fifa organisationskommittén

De fyra bästa tredjeplacerade lagen ur respektive grupp rangordnas enligt följande:

 Flest antal poäng
 Målskillnad
 Flest antal gjorda mål
 Lottdragning av Fifa organisationskommittén

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av tredjeplacerade lag 
De fyra bästa tredjeplacerade lagen i gruppspelet avancerar till utslagsspelet.

Utslagsspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Statistik

Symboler

Matchbollen 
Fotbollen som användes vid mästerskapet var tillverkad av Adidas och bar namnet Tango 12 Sala 65. Den var gul med röda detaljer och tillhörde adidas framgångsrika serie Tango.

Officiell låt 
Den officiella låten för världsmästerskapet i futsal 2012, vald av Fifa, var Heart & Soul av det thailändska rockbandet Slot Machine.

Referenser

Webbkällor